«Белая земля» (другое название: «Операция «Хольцауге»») — трёхсерийный телевизионный художественный фильм режиссёра Александра Карпова, снят на киностудии «Беларусьфильм» в 1970 году по мотивам повести Алексея Леонтьева «Белая земля», в основу которой положена реальная история об операции «Хольцауге».

Сюжет 
Во время туристической поездки в Мюнхен инженер Александр Окулич узнаёт из газет о загадочных взрывах на арктическом острове Безымянном. Он находит дом врача Франца Риттера и добивается с ним встречи.

Во время войны Окулич на острове Безымянном свёл невольное знакомство с отцом Франца — обер-лейтенантом Иоганном Риттером. Корабль, на котором Окулич возвращался в Мурманск, был накрыт бомбовым ударом немецких самолётов, получил пробоину и на подходе к острову подорвался на мине.

Окулич, единственный из команды, остался в живых. На острове оказалась секретная военная база немцев. Пленника было решено отправить в глубь острова. Воспользовавшись оплошностью сопровождающих, Окуличу удалось бежать, взяв с собой Риттера в качестве пленного.

Долгие дни по снежной пустыне добирались они к людям. Риттер не выдержал тяжести пути и замёрз, совсем немного не дойдя до цели. Перед смертью он рассказал, что их база была построена по личному заданию рейхсмаршала при сотрудничестве с военной разведкой адмирала Канариса. Цель — наводка рейдеров, уничтожение караванов, нападение на самолёты и корабли.

Рассказ Окулича поразил Франца, который был убеждён, что Иоганн Риттер — известный учёный-орнитолог — погиб в Норвегии на полярной станции, занимаясь научной работой. Он долго не хотел верить услышанному, пока при личной встрече друга его отца Курта с Александром Окуличем не выяснилось, что Курт был офицером, ответственным вместе с Иоганном за гибель мирных судов.

В ролях 
 Паул Буткевич — Александр Окулич
 Улдис Пуцитис — Иоганн Риттер
 Олег Янковский — Франц Риттер
 Ольга Селезнёва — Нина
 Алфонс Калпакс — Курт
 Олга Круминя — фрау Риттер
В эпизодах: Н. Бауман, И. Горобец, В. Ершова, З. Звидрис, Я. Имакс, В. Кривцов, И. Лайва, В. Макросов, Т. Репиньш, Р. Стурмане.

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Алексей Леонтьев
 Режиссёр-постановщик: Александр Карпов
 Оператор-постановщик: Сергей Петровский
 Композитор: Эдуард Хагагортян
 Художник-постановщик: Юрий Булычёв
 Звукооператор: Семён Шухман
 Режиссёр: Юрий Филин
 Государственный симфонический оркестр кинематографии
 Дирижёр: А. Петухов
 Художник-декоратор:
 Художник по костюмам: Л. Дубовицкая
 Художник-гримёр: Р. Аранышева
 Редактор: Б. Половников
 Музыкальный редактор:
 Комбинированные съёмки:
 Оператор: Сергей Грязнов
 Художник: Иван Коваленко
 Ассистенты режиссёра: Л. Макаревич, Р. Мирский, Т. Быкова
 Ассистенты оператора: Л. Лейбман, Е. Делун
 Ассистент художника: И. Романовский
 Ассистент по монтажу: В. Шниткова
 Консультант: К. Семёнов
 Директор: Александра Цветкова

Технические данные 
 Творческое объединение телевизионных фильмов
 Чёрно-белый
 190 минут

Ссылки 
 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия

Телевизионные мини-сериалы 1970-х годов
Телефильмы СССР по алфавиту
Телесериалы СССР 1970 года
Телесериалы студии «Беларусьфильм»
Телефильмы, снятые по заказу Гостелерадио СССР
Телесериалы на русском языке
Фильмы Александра Карпова
Чёрно-белые телесериалы СССР
Экранизации повестей
Телесериалы о Второй мировой войне